Garelli steht für:

 Garelli, italienischer Fahrzeughersteller

Garelli ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Garelli (1931–2014), französischer Dichter und Philosoph
 Johann Baptist von Garelli (1649–1732), österreichischer Arzt, kaiserlicher Leibarzt, Medizinprofessor
 Nicolo Pio de Garelli (1675–1739), italienisch-österreichischer Mediziner und Bibliothekar